Le terme Tarin fait notamment référence à :
 divers oiseaux passereaux du genre des spinus : les tarins ;
 le gentilé des habitants de la vallée de Tarentaise en Savoie ;
 le gentilé des habitants du village de Theys en Isère ;
 la tribu pachtoune des Tarins au Pakistan ;
 le tarin ou tari, un monnayage arabo-normand ;

Tarin désigne également en argot le nez humain.